Cafarnaum
Sinagoga de Cafarnaum
Cafarnaum (Bahia)
Capernaum — filme libanês de 2018

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema